

Christelijke heiligen
Sint-Tomas (apostel), een apostel
Sint-Thomas Becket (1118-1170), een heilige aartsbisschop van Canterbury
Sint-Thomas van Aquino (1225-1274), een heilige theoloog, scholasticus en dominicaan
Sint-Thomas More (1478-1535), een Engelse heilige en humanist
Sint-Thomas van Villanova (1488-1555), een heilige aartsbisschop van Valencia en augustijn

Topografische aanduidingen
Saint Thomas of St. Thomas (Engels)
Saint Thomas (Amerikaanse Maagdeneilanden) (St. Thomas), een Caraïbische eiland
St. Thomas (Missouri), een Amerikaanse plaats
St. Thomas (North Dakota), een Amerikaanse plaats
St. Thomas (Newfoundland en Labrador), een Canadese buurt
St. Thomas (Ontario), een Canadese stad
St. Thomas (Jamaica), een Jamaicaanse plaats

Saint-Thomas (Frans)
Saint-Thomas (Aisne)
Saint-Thomas (Haute-Garonne)
Saint-Thomas-de-Conac, Charente-Maritime
Saint-Thomas-de-Courceriers, Mayenne
Saint-Thomas-en-Argonne, Marne
Saint-Thomas-en-Royans, Drôme
Saint-Thomas-la-Garde, Loire

Sankt Thomas (Duits)
Sankt Thomas (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Sankt Thomas (Oostenrijk), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk.

Sveti Tomaž (Sloveens)
Sveti Tomaž (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Podravska
Sveti Tomaž (Škofja Loka), een plaats in de gemeente Škofja Loka in de Sloveense regio Gorenjska
Sveti Tomaž (Sveti Tomaž), een plaats in de gemeente Sveti Tomaž in de Sloveense regio Podravska

Zie ook 
Thomaskerk (doorverwijspagina)